Pride 31: Unbreakable (; в Японии известен под названием Dreamers — ) — событие организации смешанных боевых искусств Pride Fighting Championships, которое прошло 26 февраля 2006 года на Saitama Super Arena в японском городе Сайтама и которое транслировалось по системе PPV (pay-per-view — ).

Главным поединком вечера стал бой между новозеландцем Марком Хантом и японцем Ёсукой Нисидзимой, в котором победу одержал первый, нокаутировав оппонента в третьем раунде.

Проведённые бои

Ссылки 
 Pride 31 на сайте Sherdog
 Pride 31 на сайте tapology.com

Турниры Pride Fighting Championships